1936 год в истории железнодорожного транспорта

События 

 4 января приказом НКПС Екатерининская железная дорога переименована в Сталинскую железную дорогу.
 17 февраля — дизель-поезд «Bauart Leipzig» установил мировой рекорд скорости для поездов тех времён — 205 км/ч.
 28 февраля на основании Постановления СНК СССР № 378 от 27 февраля 1936 г. образованы Красноярская и Дальневосточная железные дороги.
 26 мая образована Куйбышевская железная дорога.
 1 июля на основании Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 858 от 13 мая 1936 г. и приказа НКПС № 62Ц от 14 мая 1936 г. образована Калининская железная дорога.
 6 июля открыта Малая Сталинская железная дорога (с 1961 года — Днепропетровская детская железная дорога).
 1 августа — открыта Красноярская детская железная дорога, первая детская дорога на территории нынешней России и вторая в СССР.
 24 ноября — открылась Малая Донецкая железная дорога имени В. В. Приклонского.
 Ворошиловградский паровозостроительный завод выпускает свои первые паровозы ИС.
 От РУЖД другим дорогам были переданы участки Турмасово — Кирсанов и Тамбов — Обловка протяжённостью в 321 километр.
 В декабре 1936 года в состав РУЖД включена новая линия Уральск — Илецк протяжённостью в 264 километра, давшая прямую и кратчайшую связь центра страны с республиками Средней Азии, Сибирью и Южным Уралом.
 В СССР организовано Всесоюзное добровольное спортивное общество железнодорожников «Локомотив».

Новый подвижной состав 
 В начале года заводы «Динамо» и Коломенский совместно выпустили опытный электровоз серии СК.
 Ворошиловградский паровозостроительный завод начинает выпуск шестиосных тендеров 6П, вместо «тип 17».
 1 мая — Новочеркасский паровозостроительный завод (нынешний НЭВЗ) выпустил первую продукцию — три промышленных узкоколейных паровоза.
 25 августа — на дорогу Union Pacific поступил первый паровоз «Challenger».
 В Японии на заводах компании Kawasaki Heavy Industries Rolling Stock Company освоен выпуск паровозов D51.

Персоны

Примечания